Wright House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wright House (Delaware), ID-Nr. 82002352
 Wright House (Georgia), ID-Nr. 70000225
 Wright House (Kentucky), ID-Nr. 88002927
 Wright House (Massachusetts), ID-Nr. 89001293
 Wright House (Mississippi), ID-Nr. 85003462